Adam Vetulani (1901-1976), historien polonais du droit ;
Jerzy Vetulani (1936-2017), biologiste, pharmacologue et neuroscientifique polonais ;
Maria Vetulani de Nisau (1898-1944), membre de la Résistance polonaise ;
Tadeusz Vetulani (1897-1952), biologiste polonais.

Patronyme polonais